Белина може бити:

 Белина (река), река у Словачкој
 Белина (Лучењец), насељено место у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република